Фондрема́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Рьоз. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70239.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 320 км к юго-востоку от Парижа, в 26 км севернее Безансона, в 19 км к юго-западу от Везуля.

По территории коммуны протекает река . Около половины территории коммуны покрыто лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 173 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 117 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 92 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 78,6 %, в 1999 году было 74,1 %). Из 92 активных жителей работали 88 человек (45 мужчин и 43 женщины), безработных было 4 (3 мужчины и 1 женщина). Среди 25 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок и его башня (XII век). Исторический памятник с 2004 года
 Церковь Рождества Богоматери. Исторический памятник с 1927 года
 Дом приходского священника (1772 год). Исторический памятник с 2008 года
 Старая маслобойня (XIX век). Исторический памятник с 1997 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона